Finnegan est un patronyme Irlandais porté par :

 Brandon Finnegan (né en 1993), joueur américain de baseball ;
 Chris Finnegan (1944-2009), boxeur britannique ;
 George Finnegan (1881-1913), boxeur américain ;
 John Finnegan (1926-2012), acteur américain ;
 Robert Finnegan (1906-1947), écrivain américain de romans et un militant du Parti communiste américain ;
 William Finnegan (né en 1952), écrivain américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais